Чемпионат Казахстана по шахматам 2007 проходил в Астане в шахматном клубе имени Х.С.Омарова с 20 по 30 марта. Первенство страны разыгрывалось по круговой системе. В турнире приняли участие 12 шахматистов, в том числе 2 гроссмейстера. В пятый (второй подряд) раз чемпионом страны стал астанчанин Дармен Садвакасов.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2007 год в шахматах